Румор

 Румор — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Иоахим Румор (1910—1945), — военачальник вермахта, бригадефюрер и генерал-майор войск СС.
 Карл Фридрих фон Румор (1785—1843) — немецкий, живописец, литератор, учёный, гастрософ, историк искусства, коллекционер и меценат.
 Мариано Румор (1915—1990), — итальянский политик, премьер-министр Италии.
 Теодор Вильгельм Румор (1807—1884) — датский поэт и писатель.